Ätran (Halland), een plaats in de gemeente Falkenberg in het Zweedse landschap Halland.
 Ätran (rivier), een rivier in Zweden.